Симон I (, ; ок. 1080 — 13/15 января ) — герцог Лотарингии с 1115, сын герцога Тьерри (Дитриха) II от первого брака с Гедвигой Формбахской.

Биография 
После смерти с 1115 году герцога Тьерри II ему наследовал старший из выживших детей от первого брака, Симон I. 

Как и его отец, Симон в борьбе между правителями Священной Римской империи и папой встал на сторону императора. В 1122 году Симон сопровождал императора Генриха V в Вормс, где был заключён Вормсский конкордат, прекративший борьбу за инвеституру.

После смерти Генриха V в 1125 году Симон поддерживал своего единоутробного брата Лотаря Супплинбургского в борьбе за корону Священной Римской империи, а после избрания Лотаря римским королём был его верным сторонником.

Во время войны за наследование Фландрии Симон поддерживал своего единокровного брата Тьерри, который в итоге в 1128 году стал графом Фландрии. 

В Лотарингии Симон в 1132 году вступил в конфликт с епископом Меца Этьеном де Бар и архиепископом Трира Адальбероном. Они пытались ограничить герцогскую власть Симона, а также были союзниками графа Бара, с которыми традиционно враждовали герцоги Лотарингии из Эльзасской династии. Смерть императора Лотаря в конце 1137 года и избрание королём Конрада Гогенштауфена ослабило позиции Симона. В результате конфликта архиепископ Адальберон отлучил Симона от церкви, а папа Иннокентий II наложил интердикт на его владения. Однако интердикт так и не был приведён в исполнение из-за смерти Симона, который умер  13/15 января 1139 году. Ему наследовал старший из выживших детей — Матье I.

Симон был другом Бернара Клервоского и основал в Лотарингии несколько аббатств, в том числе и Стюрзельбронн (1135 год), в котором он в итоге и был похоронен.

Брак и дети 
Жена: с 1112/1113 Адель Лувенская (до 1095 — 4 ноября после 1158), дочь Генриха III, графа Лувена, и Гертруды Фландрской. Дети:
 Агата; муж: с ок. 1130 Рено III (ум. 22 января 1148 / 20 января 1149), граф Бургундии с 1127ок. 1119
 Гизела; муж: до 1128 Фридрих II (ум. 1138/1142), граф Туля
 Матье (ум. 4 ноября до 1119)
 Матье I (ок. 1119 — 13 мая 1176), герцог Лотарингии с 1139
 Бодуэн (ум. после 1146), монах в 1128—1146
 Роберт (ум. до 1208), сеньор де Флоранж, родоначальник ветви сеньоров де Флоранж
 Жан (ум. после 5 декабря 1148)

Предки 

</center>

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Лотарингии
Эльзасский дом
Правители Европы XII века